Уиннебе́йго () — округ в США, штате Айова. На 2000 год численность населения составляла  человек. По оценке бюро переписи населения США в 2009 году население округа составляло  человек. Окружным центром является город Форест-Сити.

История 

Округ Уиннебейго был сформирован в  года.

География 

Согласно данным Бюро переписи населения США площадь округа Уиннебейго составляет 1037 км².

Основные шоссе 

  Шоссе 69
  Автострада 9

Соседние округа 

 Фариболт, Миннесота (северо-запад)
 Фриборн, Миннесота (северо-восток)
 Уэрт (восток)
 Ханкок (юг)
 Кошут (запад)
 Серро-Гордо (юго-восток)

Демография 

По данным переписи населения 2000 года в округе проживало  жителей. Среди них 22,2 % составляли дети до 18 лет, 18,6 % люди возрастом более 65 лет. 51,0 % населения составляли женщины.

Национальный состав был следующим: 97,8 % белых, 0,3 % афроамериканцев, 0,3 % представителей коренных народов, 0,8 % азиатов, 3,2 % латиноамериканцев. 0,7 % населения являлись представителями двух или более рас.

Средний доход на душу населения в округе составлял $18494. 10,2 % населения имело доход ниже прожиточного минимума. Средний доход на домохозяйство составлял $43187.

Также 87,3 % взрослого населения имело законченное среднее образование, а 16,5 % имело высшее образование.

Примечания 

Округа Айовы
Появились в 1847 году в Айове